Edward Owen Lay (ur. 20 lutego 1981 w Ipswich) – brytyjski perkusista, członek zespołu Editors

Edward Lay studiował technologię muzyczną na Staffordshire University. Pracował w sklepie obuwniczym z Chrisem Urbanowiczem. W 2005 roku dołączył do zespołu Snowfield (późniejszy Editors) zajmując miejsce Gerainta Owena, który odszedł do grupy The Heights. Ponieważ mierzy zaledwie 167 cm wzrostu mówi się o nim jako o najniższym człowieku rocka (the shortest man in rock). Tytuł ten 'podkradł' Brianowi Molko z Placebo.

Urodzeni w 1981
Brytyjscy perkusiści rockowi